Lyssa steht für:

 Lyssa (Mythologie), in der griechischen Mythologie die personifizierte Wut
 Lyssa (Hilfswerk), Hilfswerk für Strassenkinder in Ecuador
 Lyssa, griechischer Name für Tollwut
 Lyssaviren, die Gattung von Erregern, die das Tollwutvirus umfasst
 Lyssa, Bindegewebsstrang in der Zunge von Hunden, siehe Zunge #Lyssa
 Lyssa (Ort), ein Dorf (ukrainisch Лиса) in der Westukraine
 Lyssa (Gattung), eine Schmetterlings-Gattung

Lyssa ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Lyssa (geb. Alfred Fischer; 1883–1950), deutscher Schauspieler, Regisseur und Produktionsleiter

Siehe auch:

 Lissa
 Lysá